Васютино — название населённых пунктов в России:

 Васютино — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Васютино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Васютино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Васютино — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Васютино — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Васютино — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Васютино — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Васютино — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Васютино — деревня в Павлово-Посадском районе Московской области.
 Васютино — село в Исилькульском районе Омской области.
 Васютино — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Васютино — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Васютино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Васютино — деревня в Сычёвском районе Смоленской области.
 Васютино — деревня в Лесном районе Тверской области.